Бру́эм ():

 Бруэм, Генри (1888—1923) — британский игрок в рэкетс и регби.
 Бруэм, Джон (1814—1880) — британский актёр и драматург.
 Бруэм, Джули (1954—2021) — новозеландская конница, участница летних Олимпийских игр.

Другое 
 Бруэм — замок на севере Англии, находится в графстве Камбрия.